

Фамилия 
 Пру, Адольф (1927—1987) — прелат Римско-католической церкви, вспомогательный епископ Су-Сент-Мари.
 Пру, Бруклинн (; 27 апреля 1999, Крэйнбрук) — канадская актриса.
 Пру, Энни (; род. 1935) — американская писательница, журналистка, сценарист.
 Пру (см. ЭСБЕ) — дореволюционное написание французской фамилии .

Аббревиатура